Gaius Claudius Marcellus är ett namn som burits av flera romare:

* Gaius Claudius Marcellus (praetor 80 f.Kr.), romersk politiker
 Gaius Claudius Marcellus (konsul 50 f.Kr.), romersk politiker
 Gaius Claudius Marcellus (konsul 49 f.Kr.), romersk politiker